Sölve kan syfta på:

 Sölve (namn) – ett mansnamn samt personer med namnet
 Sölve Högnesson – en kung i Ynglingasagan
 Sölve, Sölvesborg – en stadsdel i Sölvesborg
 Sölve företagsområde – en stadsdel i Sölvesborg
 HMS Sölve – ett fartyg